|-
| 16301 - || 6576 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16302 - || 6634 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16303 - || 6639 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16304 - || 6704 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16305 - || 6707 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16306 - || 6797 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16307 - || 7569 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16308 - || 7627 P-L || 22 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16309 - || 9054 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16310 - || 1043 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16311 - || 1102 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16312 - || 1122 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16313 - || 1199 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16314 - || 1248 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16315 - || 2055 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16316 - || 2089 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16317 - || 2127 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16318 - || 2128 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16319 - || 3252 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16320 - || 4078 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16321 - || 4225 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16322 - || 4409 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16323 - || 1107 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16324 - || 1181 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16325 - || 1332 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16326 - || 2052 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16327 - || 3092 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16328 - || 3111 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16329 - || 3255 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16330 - || 3276 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16331 - || 4101 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16332 - || 4117 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16333 - || 4122 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16334 - || 4278 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16335 - || 5058 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16336 - || 5080 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16337 - || 5087 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16338 - || 1106 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16339 - || 2053 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16340 - || 2110 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16341 - || 2182 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16342 - || 2271 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16343 - || 2326 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16344 - || 2370 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16345 - || 2391 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16346 - || 2682 T-3 || 11 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16347 - || 3256 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16348 - || 3465 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16349 - || 4062 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16350 - ||  || 11 noiembrie 1964 ||  || 
|-
| 16351 - || 1971 US || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 16352 - || 1974 FF || 22 martie 1974 ||  || 
|-
| 16353 - || 1974 WB || 16 noiembrie 1974 ||  || 
|-
| 16354 - ||  || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 16355 Buber ||  || 29 octombrie 1975 ||  || F. Börngen
|-
| 16356 Univbalttech ||  || 1 aprilie 1976 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 16357 - ||  || 22 octombrie 1976 ||  || , 
|-
| 16358 Plesetsk ||  || 20 decembrie 1976 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 16359 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 16360 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 16361 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 16362 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 16363 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 16364 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 16365 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 16366 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 16367 - ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 16368 Città di Alba || 1981 DF || 28 februarie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 16369 - || 1981 DJ || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16370 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16371 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16372 ||  || 7 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 16373 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16374 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16375 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16376 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16377 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16378 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16379 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16380 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16381 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16382 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16383 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16384 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16385 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16386 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16387 - ||  || 11 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16388 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16389 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16390 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16391 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16392 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 16393 - || 1981 QS || 24 august 1981 || Kleť || 
|-
| 16394 - ||  || 30 august 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 16395 Ioannpravednyj ||  || 23 octombrie 1981 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 16396 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 16397 - ||  || 15 mai 1982 || Palomar || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 16398 Hummel ||  || 24 septembrie 1982 ||  || F. Börngen
|-
| 16399 - ||  || 14 septembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 16400 - ||  || 27 septembrie 1984 || Kleť || 
|-